Бурдяк Віра Іванівна — український історик, доктор політичних наук.
 Бурдяк Юрій Васильович (1991-2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2017 років.
Прізвища